Педро Черта Клос (, , 28 сентября 1908 — 6 мая 1992) — испанский (каталонский) шахматист, национальный мастер.

Биография 
Чемпион Каталонии 1933 г. Вице-чемпион Каталонии 1949 г.

В составе сборной Испании участник международного радиоматча со сборной Аргентины (1948 г.) и Кубка Клары Бенедикт (1960 г.).

Участник нескольких международных турниров, проходивших на территории Каталонии.

Главный тренер сборной Испании по шахматам (1954 г.).

Книги 
Черта является автором трех дебютных монографий на каталанском языке:

 Defensa siciliana, variante Paulsen. Barcelona: Ediciones Martinez Roca, colección Escaques, 1971. ISBN 84-270-01-09-6. (Сицилианская защита, вариант Паульсена);
 Defensa siciliana, variante Najdorf. Barcelona: Ediciones Martinez Roca, colección Escaques, 1972. ISBN 84-270-0106-1. (Сицилианская защита, вариант Найдорфа);
 Defensa India de Rey. Barcelona: Ediciones Martinez Roca, colección Escaques, 1978. ISBN 978-84-270-0134-3. (Староиндийская защита).

Также в составе коллектива авторов принимал участие в работе над сборником партий чемпиона мира М. Н. Таля (написал примечания к части партий):

 Miguel Tal, Campeón del Mundo. Tortosa: Ediciones Limitadas Catalán, 1960.

Награды 
 Премия Совета депутатов Барселоны (1954 г.).
 Премия города Тарраса (1960 г.).
 Знак отличия Генералитета Каталонии «Forjador de la Història Esportiva de Catalunya».
 Медаль Каталонской шахматной федерации «За спортивные заслуги» (1989 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Черты в базе Chessgames
 Личная карточка П. Черты на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века